Подгощское сельское поселение — муниципальное образование в Шимском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — село Подгощи, находится в 6 км к югу от Шимска.

География 
Территория сельского поселения расположена в Приильменской низменности на правобережье Шелони, на западе Новгородской области, на юге Шимского района.

История 
Подгощское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения 

С 12 апреля 2010 года в Подгощское сельское поселение включены ещё 22 деревни упразднённого Краснодворского сельского поселения: Волошино, Дуброво, Захонье, Иваньково, Князево, Красный Двор, Ладощино, Любыни, Муравьи, Новоселье, Оболицко-1, Оболицко-2, Обольха, Подоклинье, Поясниково, Ручьи, Солоницко, Сосницы, Углы, Шелонь, Щипицы и Якшино.

Транспорт 
На территории сельского поселения есть автодороги в Шимск, Выбити (Солецкий район), Городцы (Волотовский район), а также у деревни Усполонь проходит участок Шимск —  автодороги областного значения .

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Шимского района